

Geografia

Niemcy 
 Kreis Kolmar – była nazwa dawnego powiatu w prowincji Alzacja-Lotaryngia
 Kreis Kolmar i. Posen – dawny powiat w Prowincji Poznańskiej

Zobacz też 
 Kolmar